Баал-Шем (Баал Шем; баалшем; , букв. «обладатель имени [Бога]»; Baal Shem; Baal Schem; Ba’al Shem) — термин еврейского происхождения.

 Баал Шем («чудотворец»; «чудодей-знахарь») — практикующий каббалист, знающий полное имя божье, что даёт ему возможность совершать чудеса.

Персоналии с таким званием
 Баал-Шем из Америки (1822—1876) — шохет и писатель.
 Бааль Шем из Михельштадта (1768—1847) — немецкий раввин-каббалист.
 Адам Баал Шем из Ропшиц (ум. 1712) — польский раввин-каббалист, предвестник хасидизма.
  (1555—1636) — немецкий раввин-каббалист.
  (1550—1583) — польский раввин-каббалист, который мог сотворить «голем».
 Исраэль Баал-Шем (1698—1760) — польско-украинский раввин-каббалист, основатель хасидизма.
  (1536/37 — 1583) — испанский раввин-каббалист.

Прочее
 «» (1923) — сочинение (три картины из жизни хасидов для скрипки с оркестром) швейцарско-американского композитора Эрнеста Блоха.

См. также 
 Баал
 Баал-Коре | Бааль-Сулам | Эшбаал
 Чудотворец

Примечания 

Слова и фразы на иврите